Махафали может означать:

  — диалект.
  — народ.
  — плато.
  — заповедник.